permanente magneet, vooral in Vlaanderen 
 type bewerkt staal (legering)
 een verouderde of regionale naam voor aanzetstaal, voor het scherpen van messen